Степно-Кучукский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Родинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Степной Кучук.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1076 человек, в том числе 507 мужчин и 569 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Степной Кучук.

Упразднён в 2003 г. посёлок Верх-Незамай.

Примечания 

Муниципальные образования Родинского района
Сельские поселения Алтайского края